Аспремон:
 Аспремон — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Альпы.
 Аспремон — коммуна во Франции, в департаменте Приморские Альпы.